Магі Серна була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Емілі Луа виграла титул, у фіналі перемігши Івета Бенешова з рахунком 7–5, 7–6(7–1). Для Луа це був другий титул за рік в одиночному розряді і восьмий за кар'єру.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

жінки, одиночний розряд
Estoril Open